Дангара:

 Дангара — посёлок городского типа в Таджикистане, Хатлонская область
 Дангара — посёлок городского типа в Узбекистане, Ферганская область